Ел Манила има више значења:

 Ел Манила (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манила (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Манила (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манила (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику